Wedding Cake House  – edificio di Kennebunk (Maine)
 Wedding Cake House  – edificio di New Orleans
 Wedding Cake House  – edificio di Providence (Rhode Island)